

Codici 
 XA – codice ISO 3166-2:LA	di Xaignabouli (Laos)
 XA – codice ISO 3166-2:AZ	di Xankandi (Azerbaigian)

Informatica 
 .XA – formato file audio ed estensione utilizzato dalla PlayStation
 XA – abbreviazione di eXtended Architecture nei CD-XA
 XAuthority

Musica 
 Xa – canzone di Xose Manuel Budiño contenuta nell'album Arredor del 2004

Altro 
 XA – targa automobilistica di Eubea (Grecia)
 Xª Flottiglia MAS – unità speciale della Regia Marina italiana
 Olympus XA – fotocamera della Olympus
 Scion xA – automobile della Scion

Altri progetti